Termin  ima više značenja.

 Alinska lijaza, enzim
 S-alkilcisteinska lijaza, enzim